Гемоглобинурия (от гемоглобин и  — «моча») — появление гемоглобина в моче.

Причины гемоглобинурии 
Обычно возникает вследствие гемолитической анемии, внутрисосудистого распада эритроцитов после переливания несовместимой крови, воздействия некоторых химических и биологических ядов, лекарственных веществ, при непереносимости их, ряда возбудителей инфекции, при обширных травмах и др.

Виды 

 Пароксизмальная ночная гемоглобинурия. В основе развития заболевания лежит соматическая мутация гена PIG-A.
 Маршевая гемоглобинурия. Может встречается у здоровых, физически крепких лиц после значительной нагрузки с участием мышц нижних конечностей после длительной ходьбы, марша, бега. Происходит травмирование циркулирующих эритроцитов в сосудистом русле. Или отмечается необычное расположение сосудов, приближенность капиллярной сети к поверхности стопы и кисти;
 Токсическая гемоглобинурия. Может являться следствием укусов ядовитых насекомых и животных, а также отравления различными веществами;
 Холодовая пароксизмальная гемоглобинурия. Развивается вследствие длительного охлаждения организма.

Примечания 

 

Заболевания мочеполовой системы
Заболевания крови
Нефрология